Il singolare del torneo di tennis Budapest Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jean-Philippe Fleurian che ha battuto in finale Sándor Noszály 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Gilbert Schaller (semifinali)
 Stefano Pescosolido (secondo turno)
 Jean-Philippe Fleurian (Campione)
 Milen Velev (primo turno)

 Evgenij Kafel'nikov (quarti di finale)
 Xavier Daufresne (quarti di finale)
 Christian Ruud (primo turno)
 Oliver Fernández (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 1993